Luisa de Dinamarca (en danés, Louise af Danmark; Copenhague, 17 de febrero de 1875 - Náchod, 4 de abril de 1906) fue una princesa danesa, el tercer vástago e hija mayor del rey Federico VIII de Dinamarca y de su esposa, la princesa Luisa de Suecia y Noruega.

Primeros años 

Luisa era la tercer vástago, pero primera mujer del entonces príncipe de la corona, Federico de Dinamarca, más tarde rey Federico VIII. Su madre fue Luisa de Suecia, hija del rey Carlos XV de Suecia y Noruega. Era hermana menor del futuro Cristián X de Dinamarca y Haakon VII de Noruega. Entre sus numerosos primos destacan el rey Jorge V del Reino Unido, el zar Nicolás II de Rusia, el rey Constantino I de Grecia, y el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, duque de Brunswick. 

Descrita como una niña tímida e introvertida, Luisa creció con siete hermanos en los castillos de Amalienborg y Charlottenlund al norte de Copenhague. Inusualmente para la época, fueron criados por su madre y rara vez fueron puestos al cuidado de una institutriz. Recibieron una educación privada dominada por el cristianismo caracterizada por el rigor, el cumplimiento del deber, el cuidado y el orden.

Matrimonio 
La abuela paterna de Luisa, Luisa de Hesse-Kassel, era conocida por su exitosa política matrimonial. Reconoció que su nieta tenía tendencia a la melancolía y por eso quería que estuviera bien casada. A través de parientes alemanes, tuvo contacto con una rama de la familia Schaumburg-Lippe, que mantenía el Castillo Náchod en Bohemia, así Luisa conoció al príncipe Federico de Schaumburg-Lippe. La pareja se comprometió en 1894 y se casó en el Palacio Amalienborg en Copenhague, el 5 de mayo de 1896. Después de la boda, Luisa se mudó a Bohemia con su esposo, que nunca había visto antes. 

Este matrimonio no fue feliz y la princesa pasaba largas temporadas visitando a su familia, estando entre dos o tres meses cada vez. Su padre también iba anualmente a visitarla.

Muerte 
La princesa Luisa murió en el Castillo de Ratiboritz el 4 de abril de 1906. Su suegro, el príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe, murió con cinco horas de diferencia en el castillo de la familia en Náchod, Bohemia. La causa oficial de la muerte de la princesa Luisa fue "inflamación cerebral" causada por una meningitis, después de semanas de enfermedad. Se rumoreó que intentó ahogarse en el lago del castillo en la finca de su marido en Ratiboritz, y cogió un resfriado en el intento, llevándole finalmente a la muerte. Su padre había ascendido al trono unos días antes.

Descendencia 
Federico y Luisa tuvieron tres hijos:
 SAS María Luisa Dagmar Batilde Carlota (10 de febrero de 1897-1 de octubre de 1938), desposó al príncipe Federico Segismundo de Prusia y tuvieron descendencia. El príncipe Federico murió después de caerse de su caballo.
 SAS Cristián Nicolás Guillermo Federico Alberto Ernesto (20 de febrero de 1898-13 de julio de 1974), desposó a su prima hermana, la princesa Feodora de Dinamarca, y tuvo descendencia.
 SAS Estefanía Alejandra Herminia Thyra Xenia Batilde Ingeborg (19 de diciembre de 1899-2 de mayo de 1925), desposó al príncipe Víctor Adolfo de Bentheim y Steinfurt y tuvo dos hijos: el príncipe Alexis (30 de julio de 1922-2 de diciembre de 1943, muerto en acción sobre el Mediterráneo) y el príncipe Cristián (n. 9 de diciembre de 1923). Estefanía murió durante el nacimiento de gemelos. Ambos hijos murieron, uno nació muerto y el otro sobrevivió unas pocas horas.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Princesas de Schaumburg-Lippe
Nacidos en Copenhague